Athletics steht für:
 Lija Athletics, maltesischer Fußballverein
 Mainz Athletics, deutscher Baseball- und Softballverein
 Oakland Athletics, US-amerikanische Baseballmannschaft
 Senglea Athletics, maltesischer Fußballverein
 World Athletics, Dachverband aller nationalen Sportverbände für Leichtathletik

Siehe auch:
 Athletik